La zone Centre est l'une des quatre zones de développement économique du Bhoutan.

Elle regroupe les districts de Dagana, Gasa, Punakha, Tsirang et Wangdue Phodrang.

Elle a une superficie de 18 313 km² et une population de 230 000 habitants, sa capitale est située à Damphu, la capitale de district de Tsirang.

Subdivision au Bhoutan